Frosin:
 Constantin Frosin (* 1952, Herăstrău, Vrancea), un scriitor și traducător român
 Eugen Frosin, un senator român

Nume de familie românești